Linton kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Francis Linton
 William James Linton

Robotskapade auktorsförkortningar